Азиатский олимпийский квалификационный турнир по боксу 2012 года проходил в столице Казахстана — Астане в спортивном комплексе «Даулет» 5—12 апреля. На турнире разыгрывалось 25 путёвок на летние Олимпийские игры 2012 года в Лондоне, за которые боролись 131 спортсмен из 28 стран в 10 весовых категориях.

Квалифицировавшиеся спортсмены

Квалификация по странам

Результаты

До 49 кг

До 52 кг

До 56 кг

До 60 кг

До 64 кг

До 69 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Свыше 91 кг

Примечания

Ссылки 
 46-49 кг
 52 кг
 56 кг
 60 кг
 64 кг
 69 кг
 75 кг
 81 кг
 91 кг
 +91 кг

Спорт в Казахстане в 2012 году
Соревнования по боксу
Международные спортивные соревнования в Астане
2012 год в боксе
Апрель 2012 года
Международные соревнования по боксу в Казахстане